Endgame Sydney es un álbum en vivo de la banda Megadeth. Fue grabado durante la presentación de la banda en Sídney, Australia, en el año 2010 y publicado en el 2011. Este concierto se realizó durante el Rust in Peace 20th Anniversary.

Lista de canciones

Integrantes 
 Dave Mustaine - guitarra, voz
 Chris Broderick - guitarra
 David Ellefson - bajo
 Shawn Drover - batería

Enlaces externos 
 Sitio oficial de Megadeth

Álbumes de Megadeth
Álbumes de heavy metal
Álbumes en inglés
Álbumes de Roadrunner Records